Toto je seznam obcí v departementu Aisne ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Aisne